

Коваля — гміна в Радомському повіті Мазовецького воєводства
 Коваля — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Коваля — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Коваля — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Коваля — село в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства